Тхайнгуєн (місто) — місто і муніципалітет у В'єтнамі, столиця провінції Тхайнгуєн
 Тхайнгуєн (провінція) — провінція у В'єтнамі